Гран-при Франции 2004 года — десятый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 2004 года. Прошёл на трассе Маньи-Кур, во Франции. Соревнования состоялись 4 июля 2004 года.

Михаэль Шумахер выиграл гонку совершив целых четыре пит-стопа, а Рубенс Баррикелло опередил Ярно Трулли в борьбе за 3-е место на предпоследнем повороте финального круга гонки.

Гонка 

|}

 Поул-позиция: Фернандо Алонсо 1:13,698
 Лучший круг: Михаэль Шумахер 1:15,377

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Франции